C2H8N2 – formula molecolare della dimetilidrazina asimmetrica
C2H8N2 – formula molecolare dell'etilendiammina

Formule molecolari